Nella Marina argentina Classe Almirante Brown può riferirsi a:

Classe Rosales – cacciatorpediniere ex Classe Fletcher della US Navy talvolta denominati anche Classe Almirante Brown
Classe Almirante Brown – cacciatorpediniere tipo MEKO